Vladsjislav Gantsjarov (Vitebsk, 2 december 1995) is een Wit-Russisch gymnast die uitkomt in de gymnastiekdiscipline trampolinespringen.

Gantsjarov won tijdens de Olympische Zomerspelen 2016 de gouden medaille.

Gantsjarov werd tweemaal wereldkampioen synchroon en eenmaal met het team.

Resultaten

Olympische Zomerspelen

Wereldkampioenschappen

Wit-Russisch trampolinespringer
Wit-Russisch olympisch kampioen